Camerano figure dans le titre de plusieurs articles de l'encyclopédie :

Géographie 
 Camerano, ville italienne de la province d'Ancône, dans les Marches ;
 Ville souterraine de Camerano dans la même ville ;
 Camerano Casasco, ville italienne de la province d'Asti dans le Piémont ;

Patronymes 
 Lorenzo Camerano (1856-1917), herpétologiste italien ;
 Victor Camerano (1893-1965), pilote automobile italien ;

Divers 
 Camerano (fromage), un fromage espagnol.